Copa Libertadores 2011 – 52. edycja Copa Libertadores.

Uczestnicy

Runda wstępna

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Faza pucharowa

Rozstawienie

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja strzelców bramek

Klasyfikacja 
Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.

Linki zewnętrzne 
 RSSSF
 Copa Libertadores 2011 (josecarluccio.blogspot.com)
 Copa Libertadores 2011 (football-lineups.com)
  
  

2011 w piłce nożnej
Copa Libertadores